Kamel Daoud est le nom de :
 Kamel Daoud, médecin et vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme ;
 Kamel Daoud (1970-), journaliste et écrivain algérien.
 Kamel Daoud (1964-), scientifique algérien specialisé dans la recherche sur les procédés pharmaceutiques.